

Geografia 
 Auch – comune francese nella regione dell'Occitania

Persone 
 Dieter Auch – politico tedesco
 Jacob Auch – orologiaio tedesco
 Susan Auch – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio e pattinatrice di short track canadese

Altro 
 Auch – album in studio del gruppo tedesco Die Ärzte